Carla’s Dreams — молдавский музыкальный проект, созданный в 2012 году в Кишинёве. Представляет собой анонимную группу певцов и композиторов, которые поют на румынском, русском и английском языках. Во время концертов музыканты, чтобы скрыть свою личность, надевают капюшон и солнцезащитные очки, а их лицо и другие части тела разукрашены.

История 
Проект был основан 20 января 2012 в городе Кишинёв.
В своём творчестве Carla’s Dreams сочетает несколько музыкальных стилей, включая хип-хоп, джаз, рок, поп, альтернативная музыка, европоп и трип-хоп. Первой песней группы Carla’s Dreams была «Dă-te». В 2013 году в Румынии группа Carla’s Dreams совместно с Инной выступила с песней «P.O.H.U.I.», позднее с Лореданой они исполнили композицию «Lumea ta», и в 2015 году с Делией выпустили песни «Cum ne noi» и «Da, mamă». Как заверяет солист сам он не имеет музыкального образования и является любителем.

В конце мая 2016 года трек «Sub pielea mea» занял первую строчку хит-парада российского iTunes Store. В этом же году по итогам июля песня заняла первое место в сервисе «Яндекс.Музыка» на территории России.

СМИ неоднократно пытались выяснить личность вокалиста группы. По одной из версий, под маской скрывается Андрей Цэруш (Andrei Ţăruş), ранее основавший группу In Quadro. Сам солист Carla’s Dreams это отрицает, хотя и отмечает, что Андрей некоторое время с ними работал. В своём интервью солист Carla’s Dreams заявил: «Я никогда не был участником группы In Quadro и не имею к ней отношения».

Дискография

Альбомы 
 Hobson’s Choice (2012)
 DA. NU. NA. (2014)
 NGOC (2016)
 Antiexemplu (2017)
 Monomaniac (2018)
 Nocturn (2019)

Песни

Видеография

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году
Музыкальные коллективы Молдавии